A imaturidade é um padrão comportamental ocasionado pela permanência de um indivíduo em estágios anteriores de desenvolvimento intelectual, emocional ou moral.
A imaturidade também significa a falta de responsabilidade de um ser, em crescer em suas atividades emocional e intelectual, fazendo que o mesmo acabe se tornando uma pessoa sem maturidade. 

Comportamento humano